Hollersee ist ein Seenname:

 Hollersee (Bremen), See im Bürgerpark von Bremen
 Hollersee (Buchen (Odenwald)), See am Hollerbach (zur Morre) bei Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg